|-
|13001 Woodney||1981 VL|| align=right|14,5|| align=right|2,327|| align=right|0,157|| align=right|3,77|| align=right|3,548||MBA||2. november 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(13002)||1982 BJ13|| align=right|13,6|| align=right|2,398|| align=right|0,086|| align=right|5,04|| align=right|3,714||MBA||30. januar 1982||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(13003)||1982 FN|| align=right|13,7|| align=right|2,557|| align=right|0,207|| align=right|26,57|| align=right|4,089||MBA||21. marec 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(13004)||1982 RR|| align=right|14,0|| align=right|2,592|| align=right|0,299|| align=right|14,25|| align=right|4,171||MBA||15. september 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|13005 Stankonyukhov||1982 SQ7|| align=right|12,6|| align=right|3,045|| align=right|0,176|| align=right|12,42|| align=right|5,313||MBA||18. september 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|13006 Schwaar||1983 AC1|| align=right|13,6|| align=right|2,275|| align=right|0,202|| align=right|28,50|| align=right|3,431||MBA||12. januar 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(13007)||1984 AU|| align=right|13,1|| align=right|2,534|| align=right|0,133|| align=right|3,25|| align=right|4,033||MBA||8. januar 1984||Anderson Mesa||J. Wagner
|-
|(13008)||1984 SE6|| align=right|13,7|| align=right|2,350|| align=right|0,203|| align=right|3,29|| align=right|3,602||MBA||22. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|13009 Voloshchuk||1985 PB2|| align=right|13,0|| align=right|2,595|| align=right|0,200|| align=right|14,08|| align=right|4,180||MBA||13. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|13010 Germantitov||1986 QR5|| align=right|12,5|| align=right|3,131|| align=right|0,099|| align=right|13,66|| align=right|5,540||MBA||29. avgust 1986||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|13011 Loeillet||1987 QS5|| align=right|13,4|| align=right|3,081|| align=right|0,136|| align=right|10,53|| align=right|5,408||MBA||26. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13012)||1987 SO5|| align=right|12,6|| align=right|3,036|| align=right|0,014|| align=right|8,36|| align=right|5,288||MBA||30. september 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(13013)||1987 SP12|| align=right|13,3|| align=right|3,110|| align=right|0,265|| align=right|2,73|| align=right|5,483||MBA||16. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|13014 Hasslacher||1987 WJ1|| align=right|13,0|| align=right|3,149|| align=right|0,138|| align=right|7,11|| align=right|5,587||MBA||17. november 1987||Anderson Mesa||R. P. Binzel
|-
|(13015)||1987 XC|| align=right|13,6|| align=right|2,558|| align=right|0,266|| align=right|16,53|| align=right|4,091||MBA||14. december 1987||Geisei||T. Seki
|-
|(13016)||1988 DB5|| align=right|14,1|| align=right|2,575|| align=right|0,107|| align=right|12,86|| align=right|4,131||MBA||25. februar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(13017)||1988 FM|| align=right|13,5|| align=right|2,563|| align=right|0,116|| align=right|13,73|| align=right|4,101||MBA||18. marec 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|13018 Geoffjames||1988 GF|| align=right|12,4|| align=right|2,596|| align=right|0,175|| align=right|13,35|| align=right|4,182||MBA||10. april 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(13019)||1988 NW|| align=right|13,1|| align=right|2,638|| align=right|0,177|| align=right|13,08|| align=right|4,284||MBA||10. julij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(13020)||1988 PW2|| align=right|13,6|| align=right|2,987|| align=right|0,035|| align=right|10,58|| align=right|5,161||MBA||10. avgust 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(13021)||1988 RY5|| align=right|13,1|| align=right|2,831|| align=right|0,089|| align=right|2,00|| align=right|4,763||MBA||3. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(13022)||1988 RL9|| align=right|13,6|| align=right|2,214|| align=right|0,107|| align=right|5,12|| align=right|3,294||MBA||1. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(13023)||1988 XT1|| align=right|12,5|| align=right|3,055|| align=right|0,301|| align=right|18,02|| align=right|5,340||MBA||10. december 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|13024 Conradferdinand||1989 AJ6|| align=right|14,0|| align=right|2,398|| align=right|0,101|| align=right|5,71|| align=right|3,712||MBA||11. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|13025 Zürich||1989 BA|| align=right|13,3|| align=right|2,383|| align=right|0,279|| align=right|23,89|| align=right|3,678||MBA||28. januar 1989||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(13026)||1989 CX|| align=right|13,8|| align=right|2,347|| align=right|0,230|| align=right|24,37|| align=right|3,594||MBA||7. februar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|13027 Geeraerts||1989 GJ4|| align=right|13,8|| align=right|2,555|| align=right|0,115|| align=right|3,76|| align=right|4,083||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|13028 Klaustschira||1989 GQ6|| align=right|13,0|| align=right|2,486|| align=right|0,215|| align=right|13,11|| align=right|3,918||MBA||5. april 1989||La Silla||M. Geffert
|-
|(13029)||1989 HA|| align=right|13,0|| align=right|2,581|| align=right|0,165|| align=right|15,08|| align=right|4,147||MBA||27. april 1989||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(13030)||1989 PF|| align=right|13,0|| align=right|2,747|| align=right|0,240|| align=right|18,69|| align=right|4,551||MBA||9. avgust 1989||Observatorij Palomar||J. Alu; E. F. Helin
|-
|(13031)||1989 SN4|| align=right|13,5|| align=right|2,601|| align=right|0,130|| align=right|4,26|| align=right|4,194||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13032)||1989 TU3|| align=right|13,9|| align=right|2,726|| align=right|0,043|| align=right|4,88|| align=right|4,500||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13033)||1989 TB5|| align=right|13,7|| align=right|2,676|| align=right|0,039|| align=right|6,52|| align=right|4,377||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13034)||1989 UN|| align=right|14,1|| align=right|2,164|| align=right|0,125|| align=right|3,49|| align=right|3,183||MBA||23. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(13035)||1989 UA6|| align=right|11,6|| align=right|3,979|| align=right|0,167|| align=right|3,65|| align=right|7,935||HLD||30. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(13036)||1989 YO3|| align=right|14,3|| align=right|2,336|| align=right|0,067|| align=right|1,36|| align=right|3,570||MBA||30. december 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(13037)||1990 EN3|| align=right|14,7|| align=right|2,259|| align=right|0,088|| align=right|5,17|| align=right|3,395||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|13038 Woolston||1990 EN4|| align=right|13,4|| align=right|2,986|| align=right|0,036|| align=right|7,98|| align=right|5,160||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13039)||1990 FK1|| align=right|12,3|| align=right|3,177|| align=right|0,173|| align=right|11,46|| align=right|5,663||MBA||27. marec 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(13040)||1990 OB4|| align=right|13,8|| align=right|2,649|| align=right|0,246|| align=right|11,48|| align=right|4,311||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13041)||1990 OS4|| align=right|13,2|| align=right|2,560|| align=right|0,055|| align=right|14,06|| align=right|4,095||MBA||25. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13042)||1990 QE|| align=right|13,5|| align=right|2,569|| align=right|0,241|| align=right|16,72|| align=right|4,117||MBA||18. avgust 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(13043)||1990 QT4|| align=right|13,4|| align=right|2,574|| align=right|0,097|| align=right|15,21|| align=right|4,129||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13044)||1990 QO8|| align=right|14,2|| align=right|2,539|| align=right|0,145|| align=right|12,17|| align=right|4,045||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13045)||1990 QP8|| align=right|14,5|| align=right|2,562|| align=right|0,095|| align=right|00,66|| align=right|4,101||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13046)||1990 QB19|| align=right|15,1|| align=right|2,552|| align=right|0,263|| align=right|2,96|| align=right|4,076||MBA||31. avgust 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(13047)||1990 RJ5|| align=right|14,1|| align=right|2,528|| align=right|0,149|| align=right|2,81|| align=right|4,019||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13048)||1990 RR7|| align=right|14,2|| align=right|2,544|| align=right|0,130|| align=right|6,42|| align=right|4,058||MBA||13. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|13049 Butov||1990 RF17|| align=right|13,3|| align=right|2,575|| align=right|0,162|| align=right|13,46|| align=right|4,131||MBA||15. september 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(13050)||1990 SY|| align=right|13,3|| align=right|2,595|| align=right|0,186|| align=right|8,41|| align=right|4,180||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13051)||1990 SF5|| align=right|14,6|| align=right|2,588|| align=right|0,109|| align=right|4,54|| align=right|4,164||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|13052 Las Casas||1990 SN8|| align=right|13,5|| align=right|2,651|| align=right|0,041|| align=right|4,14|| align=right|4,314||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13053)||1990 SQ8|| align=right|14,9|| align=right|2,600|| align=right|0,293|| align=right|5,44|| align=right|4,191||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13054)||1990 ST15|| align=right|13,5|| align=right|2,376|| align=right|0,087|| align=right|6,22|| align=right|3,661||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|13055 Kreppein||1990 TW12|| align=right|13,9|| align=right|2,690|| align=right|0,172|| align=right|13,74|| align=right|4,412||MBA||14. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(13056)||1990 VN1|| align=right|13,4|| align=right|2,625|| align=right|0,116|| align=right|8,75|| align=right|4,252||MBA||12. november 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|13057 Jorgensen||1990 VF8|| align=right|13,6|| align=right|2,737|| align=right|0,181|| align=right|8,33|| align=right|4,526||MBA||13. november 1990||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(13058)||1990 WN3|| align=right|14,7|| align=right|2,359|| align=right|0,116|| align=right|6,12|| align=right|3,621||MBA||19. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13059)||1991 BD1|| align=right|13,5|| align=right|2,589|| align=right|0,095|| align=right|6,58|| align=right|4,164||MBA||18. januar 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(13060)||1991 EJ|| align=right|10,3|| align=right|5,202|| align=right|0,124|| align=right|22,88|| align=right|11,87||JUT||10. marec 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(13061)||1991 FL2|| align=right|13,2|| align=right|2,817|| align=right|0,091|| align=right|11,06|| align=right|4,728||MBA||20. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|13062 Podarkes||1991 HN|| align=right|11,1|| align=right|5,123|| align=right|0,011|| align=right|8,25|| align=right|11,60||JUT||19. april 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|13063 Purifoy||1991 LB|| align=right|14,7|| align=right|2,226|| align=right|0,195|| align=right|4,84|| align=right|3,322||MBA||5. junij 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13064)||1991 PC6|| align=right|14,8|| align=right|2,375|| align=right|0,128|| align=right|7,44|| align=right|3,659||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13065)||1991 PG11|| align=right|14,5|| align=right|2,306|| align=right|0,236|| align=right|6,63|| align=right|3,501||MBA||9. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13066)||1991 PM13|| align=right|14,6|| align=right|2,304|| align=right|0,206|| align=right|4,07|| align=right|3,497||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13067)||1991 PA15|| align=right|14,9|| align=right|2,340|| align=right|0,168|| align=right|5,16|| align=right|3,579||MBA||6. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13068)||1991 RL1|| align=right|14,4|| align=right|2,278|| align=right|0,169|| align=right|11,67|| align=right|3,437||MBA||4. september 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(13069)||1991 RX1|| align=right|14,1|| align=right|2,372|| align=right|0,251|| align=right|7,34|| align=right|3,652||MBA||6. september 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|13070 Seanconnery||1991 RO2|| align=right|14,6|| align=right|2,429|| align=right|0,280|| align=right|5,61|| align=right|3,784||MBA||8. september 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(13071)||1991 RT5|| align=right|13,9|| align=right|2,355|| align=right|0,139|| align=right|7,40|| align=right|3,614||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13072)||1991 RS8|| align=right|14,2|| align=right|2,338|| align=right|0,108|| align=right|8,29|| align=right|3,574||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13073)||1991 RE15|| align=right|13,8|| align=right|2,262|| align=right|0,221|| align=right|7,95|| align=right|3,402||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13074)||1991 RK15|| align=right|13,9|| align=right|2,312|| align=right|0,156|| align=right|5,19|| align=right|3,515||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13075)||1991 UN1|| align=right|14,1|| align=right|2,372|| align=right|0,122|| align=right|5,76|| align=right|3,653||MBA||28. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13076)||1991 VT3|| align=right|13,1|| align=right|2,578|| align=right|0,185|| align=right|12,70|| align=right|4,139||MBA||11. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|13077 Edschneider||1991 VD10|| align=right|14,7|| align=right|2,413|| align=right|0,101|| align=right|4,12|| align=right|3,747||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13078)||1991 WD|| align=right|13,4|| align=right|2,619|| align=right|0,218|| align=right|13,87|| align=right|4,237||MBA||17. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(13079)||1992 CD3|| align=right|14,0|| align=right|2,563|| align=right|0,102|| align=right|10,25|| align=right|4,102||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13080)||1992 EZ7|| align=right|14,4|| align=right|2,621|| align=right|0,200|| align=right|12,33|| align=right|4,243||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(13081)||1992 EW9|| align=right|12,6|| align=right|2,589|| align=right|0,124|| align=right|15,17|| align=right|4,165||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(13082)||1992 EY10|| align=right|13,9|| align=right|2,707|| align=right|0,156|| align=right|14,23|| align=right|4,452||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(13083)||1992 EE32|| align=right|14,8|| align=right|2,601|| align=right|0,190|| align=right|4,35|| align=right|4,193||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|13084 Virchow||1992 GC8|| align=right|13,9|| align=right|2,624|| align=right|0,048|| align=right|5,83|| align=right|4,249||MBA||2. april 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(13085)||1992 HA4|| align=right|13,9|| align=right|2,754|| align=right|0,084|| align=right|00,20|| align=right|4,570||MBA||23. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|13086 Sauerbruch||1992 HS4|| align=right|13,3|| align=right|2,803|| align=right|0,192|| align=right|9,45|| align=right|4,691||MBA||30. april 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|13087 Chastellux||1992 OV6|| align=right|13,1|| align=right|2,878|| align=right|0,035|| align=right|1,51|| align=right|4,881||MBA||30. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|13088 Filipportera||1992 PB1|| align=right|12,9|| align=right|3,148|| align=right|0,115|| align=right|8,03|| align=right|5,583||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(13089)||1992 PH2|| align=right|13,0|| align=right|3,041|| align=right|0,139|| align=right|9,45|| align=right|5,303||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13090)||1992 PV2|| align=right|13,0|| align=right|3,007|| align=right|0,123|| align=right|8,98|| align=right|5,214||MBA||6. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13091)||1992 PT3|| align=right|15,1|| align=right|2,240|| align=right|0,275|| align=right|2,37|| align=right|3,352||MBA||5. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|13092 Schrödinger||1992 SS16|| align=right|15,0|| align=right|2,155|| align=right|0,050|| align=right|00,62|| align=right|3,162||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|13093 Wolfgangpauli||1992 SQ24|| align=right|12,6|| align=right|2,993|| align=right|0,055|| align=right|10,13|| align=right|5,176||MBA||21. september 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(13094)||1992 UK8|| align=right|14,6|| align=right|2,301|| align=right|0,164|| align=right|3,86|| align=right|3,490||MBA||19. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(13095)||1992 WY1|| align=right|14,3|| align=right|2,311|| align=right|0,087|| align=right|3,29|| align=right|3,512||MBA||18. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|13096 Tigris||1993 BE5|| align=right|12,2|| align=right|3,653|| align=right|0,025|| align=right|2,27|| align=right|6,982||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(13097)||1993 BU7|| align=right|14,9|| align=right|2,339|| align=right|0,016|| align=right|2,59|| align=right|3,576||MBA||23. januar 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13098)||1993 FM6|| align=right|14,4|| align=right|2,411|| align=right|0,088|| align=right|2,48|| align=right|3,743||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13099)||1993 FO7|| align=right|13,8|| align=right|2,397|| align=right|0,172|| align=right|3,44|| align=right|3,710||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13100)||1993 FB10|| align=right|13,9|| align=right|2,446|| align=right|0,192|| align=right|3,49|| align=right|3,824||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13101)||1993 FS10|| align=right|14,3|| align=right|2,461|| align=right|0,094|| align=right|6,89|| align=right|3,859||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13102)||1993 FU11|| align=right|13,7|| align=right|2,615|| align=right|0,080|| align=right|4,00|| align=right|4,229||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13103)||1993 FR12|| align=right|14,5|| align=right|2,463|| align=right|0,132|| align=right|3,59|| align=right|3,864||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13104)||1993 FV24|| align=right|15,4|| align=right|2,448|| align=right|0,174|| align=right|1,43|| align=right|3,831||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13105)||1993 FO27|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,140|| align=right|2,83|| align=right|3,706||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13106)||1993 FV48|| align=right|13,8|| align=right|2,372|| align=right|0,085|| align=right|6,78|| align=right|3,652||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13107)||1993 FE59|| align=right|13,7|| align=right|2,538|| align=right|0,308|| align=right|10,40|| align=right|4,043||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13108)||1993 FD82|| align=right|14,3|| align=right|2,545|| align=right|0,133|| align=right|3,93|| align=right|4,060||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13109)||1993 JB1|| align=right|14,5|| align=right|2,415|| align=right|0,179|| align=right|6,14|| align=right|3,753||MBA||14. maj 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13110)||1993 LS1|| align=right|13,5|| align=right|2,549|| align=right|0,176|| align=right|12,81|| align=right|4,069||MBA||15. junij 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|13111 Papacosmas||1993 OW1|| align=right|14,3|| align=right|1,942|| align=right|0,097|| align=right|27,35|| align=right|2,706||MBA||23. julij 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(13112)||1993 QV4|| align=right|13,8|| align=right|2,860|| align=right|0,020|| align=right|1,86|| align=right|4,835||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(13113)||1993 RQ5|| align=right|14,3|| align=right|2,700|| align=right|0,053|| align=right|7,07|| align=right|4,436||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13114)||1993 SU4|| align=right|13,6|| align=right|2,797|| align=right|0,036|| align=right|12,08|| align=right|4,678||MBA||19. september 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(13115)||1993 SU6|| align=right|13,8|| align=right|2,645|| align=right|0,090|| align=right|00,44|| align=right|4,301||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|13116 Hortensia||1993 TG26|| align=right|12,8|| align=right|2,991|| align=right|0,050|| align=right|10,50|| align=right|5,171||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|13117 Pondicherry||1993 TW38|| align=right|13,2|| align=right|2,973|| align=right|0,056|| align=right|9,87|| align=right|5,126||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|13118 La Harpe||1993 UX4|| align=right|12,7|| align=right|2,985|| align=right|0,082|| align=right|11,56|| align=right|5,157||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13119)||1993 VD4|| align=right|13,1|| align=right|2,964|| align=right|0,090|| align=right|14,08|| align=right|5,102||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13120)||1993 VU7|| align=right|13,7|| align=right|3,035|| align=right|0,291|| align=right|21,85|| align=right|5,288||MBA||4. november 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|13121 Tisza||1994 CN9|| align=right|14,9|| align=right|2,332|| align=right|0,115|| align=right|4,89|| align=right|3,560||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|13122 Drava||1994 CV9|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,116|| align=right|6,60|| align=right|3,542||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|13123 Tyson||1994 KA|| align=right|12,4|| align=right|2,360|| align=right|0,271|| align=right|23,32|| align=right|3,624||MBA||16. maj 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(13124)||1994 PS|| align=right|13,6|| align=right|2,349|| align=right|0,108|| align=right|11,22|| align=right|3,601||MBA||14. avgust 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|13125 Tobolsk||1994 PK5|| align=right|13,3|| align=right|2,686|| align=right|0,005|| align=right|9,16|| align=right|4,402||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13126)||1994 PT16|| align=right|14,7|| align=right|2,522|| align=right|0,074|| align=right|2,26|| align=right|4,003||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13127)||1994 PN25|| align=right|14,5|| align=right|2,397|| align=right|0,134|| align=right|2,23|| align=right|3,711||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13128)||1994 PS28|| align=right|14,2|| align=right|2,383|| align=right|0,175|| align=right|6,03|| align=right|3,678||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13129)||1994 PC29|| align=right|14,2|| align=right|2,735|| align=right|0,099|| align=right|8,02|| align=right|4,522||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13130)||1994 PW31|| align=right|13,6|| align=right|2,447|| align=right|0,168|| align=right|7,83|| align=right|3,827||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13131)||1994 PL32|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,192|| align=right|3,45|| align=right|4,125||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13132)||1994 PO32|| align=right|13,8|| align=right|2,376|| align=right|0,076|| align=right|5,94|| align=right|3,663||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13133)||1994 PL34|| align=right|14,4|| align=right|2,650|| align=right|0,119|| align=right|3,14|| align=right|4,314||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13134)||1994 QR|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,167|| align=right|5,18|| align=right|4,100||MBA||16. avgust 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13135)||1994 QX|| align=right|14,2|| align=right|2,635|| align=right|0,124|| align=right|14,09|| align=right|4,277||MBA||31. avgust 1994||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(13136)||1994 UJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,574|| align=right|0,182|| align=right|3,11|| align=right|4,129||MBA||25. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13137)||1994 UT1|| align=right|13,1|| align=right|2,717|| align=right|0,186|| align=right|14,63|| align=right|4,477||MBA||26. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13138)||1994 VA|| align=right|13,4|| align=right|2,543|| align=right|0,251|| align=right|11,99|| align=right|4,054||MBA||1. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13139)||1994 VD2|| align=right|13,7|| align=right|2,745|| align=right|0,220|| align=right|8,85|| align=right|4,548||MBA||3. november 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(13140)||1994 VW2|| align=right|13,9|| align=right|2,692|| align=right|0,296|| align=right|5,17|| align=right|4,416||MBA||4. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(13141)||1994 WW2|| align=right|13,4|| align=right|2,698|| align=right|0,059|| align=right|3,16|| align=right|4,430||MBA||30. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13142)||1994 YM2|| align=right|13,0|| align=right|2,729|| align=right|0,126|| align=right|12,53|| align=right|4,506||MBA||25. december 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13143)||1995 AF|| align=right|12,6|| align=right|2,668|| align=right|0,166|| align=right|11,52|| align=right|4,357||MBA||2. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13144)||1995 BJ|| align=right|13,3|| align=right|3,067|| align=right|0,092|| align=right|9,86|| align=right|5,371||MBA||23. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|13145 Cavezzo||1995 DZ1|| align=right|13,1|| align=right|3,097|| align=right|0,126|| align=right|7,33|| align=right|5,449||MBA||27. februar 1995||Cavezzo||Cavezzo
|-
|13146 Yuriko||1995 DR2|| align=right|12,5|| align=right|3,186|| align=right|0,089|| align=right|8,93|| align=right|5,687||MBA||20. februar 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|13147 Foglia||1995 DZ11|| align=right|13,2|| align=right|2,947|| align=right|0,037|| align=right|2,84|| align=right|5,058||MBA||24. februar 1995||Cima Ekar||M. Tombelli
|-
|(13148)||1995 EF|| align=right|13,2|| align=right|2,797|| align=right|0,163|| align=right|8,50|| align=right|4,677||MBA||1. marec 1995||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|13149 Heisenberg||1995 EF8|| align=right|13,6|| align=right|3,132|| align=right|0,138|| align=right|3,10|| align=right|5,541||MBA||4. marec 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|13150 Paolotesi||1995 FS|| align=right|13,1|| align=right|3,124|| align=right|0,146|| align=right|17,28|| align=right|5,520||MBA||23. marec 1995||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|13151 Polino||1995 OH|| align=right|14,7|| align=right|2,314|| align=right|0,211|| align=right|4,46|| align=right|3,519||MBA||22. julij 1995||Polino||G. Iatteri
|-
|(13152)||1995 QK|| align=right|15,2|| align=right|2,315|| align=right|0,172|| align=right|3,32|| align=right|3,522||MBA||19. avgust 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(13153)||1995 QC3|| align=right|15,0|| align=right|2,416|| align=right|0,370|| align=right|5,66|| align=right|3,754||MBA||31. avgust 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|13154 Petermrva||1995 RC|| align=right|14,2|| align=right|2,210|| align=right|0,168|| align=right|5,53|| align=right|3,284||MBA||7. september 1995||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(13155)||1995 SB1|| align=right|14,3|| align=right|2,395|| align=right|0,255|| align=right|24,37|| align=right|3,705||MBA||19. september 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(13156)||1995 SP3|| align=right|14,8|| align=right|2,193|| align=right|0,201|| align=right|5,39|| align=right|3,248||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|13157 Searfoss||1995 TQ6|| align=right|14,2|| align=right|2,218|| align=right|0,047|| align=right|3,34|| align=right|3,304||MBA||15. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13158)||1995 UE|| align=right|15,1|| align=right|2,237|| align=right|0,069|| align=right|5,91|| align=right|3,345||MBA||17. oktober 1995||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(13159)||1995 UW3|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,200|| align=right|2,47|| align=right|3,711||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13160)||1995 US4|| align=right|14,4|| align=right|2,262|| align=right|0,202|| align=right|6,28|| align=right|3,401||MBA||25. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13161)||1995 UK6|| align=right|13,9|| align=right|2,402|| align=right|0,204|| align=right|1,90|| align=right|3,722||MBA||27. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13162)||1995 UK44|| align=right|14,0|| align=right|2,355|| align=right|0,146|| align=right|5,78|| align=right|3,613||MBA||22. oktober 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(13163)||1995 UC45|| align=right|13,3|| align=right|2,283|| align=right|0,070|| align=right|10,59|| align=right|3,450||MBA||28. oktober 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(13164)||1995 VF|| align=right|14,5|| align=right|2,300|| align=right|0,134|| align=right|6,15|| align=right|3,488||MBA||1. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13165)||1995 WS1|| align=right|14,1|| align=right|2,234|| align=right|0,190|| align=right|3,88|| align=right|3,339||MBA||16. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13166)||1995 WU1|| align=right|12,3|| align=right|2,425|| align=right|0,063|| align=right|11,70|| align=right|3,775||MBA||16. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13167)||1995 WC5|| align=right|13,9|| align=right|2,683|| align=right|0,069|| align=right|3,36|| align=right|4,395||MBA||24. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|13168 Danoconnell||1995 XW|| align=right|13,1|| align=right|2,631|| align=right|0,097|| align=right|15,77|| align=right|4,268||MBA||6. december 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(13169)||1995 XS1|| align=right|14,2|| align=right|2,405|| align=right|0,211|| align=right|1,43|| align=right|3,729||MBA||15. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13170)||1995 YX|| align=right|14,0|| align=right|2,439|| align=right|0,206|| align=right|3,54|| align=right|3,809||MBA||19. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13171)||1996 AA|| align=right|14,4|| align=right|2,380|| align=right|0,057|| align=right|5,86|| align=right|3,672||MBA||1. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13172)||1996 AO|| align=right|14,0|| align=right|2,425|| align=right|0,192|| align=right|10,73|| align=right|3,776||MBA||11. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13173)||1996 AJ2|| align=right|14,4|| align=right|2,403|| align=right|0,128|| align=right|3,42|| align=right|3,725||MBA||13. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|13174 Timossi||1996 CT8|| align=right|14,3|| align=right|2,654|| align=right|0,105|| align=right|15,15|| align=right|4,322||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(13175)||1996 EB2|| align=right|14,0|| align=right|2,804|| align=right|0,143|| align=right|8,19|| align=right|4,695||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(13176)||1996 HE1|| align=right|12,3|| align=right|3,201|| align=right|0,132|| align=right|18,70|| align=right|5,725||MBA||21. april 1996||Yatsuka||R. H. McNaught; H. Abe
|-
|13177 Hansschmidt||1996 HS11|| align=right|13,2|| align=right|2,914|| align=right|0,066|| align=right|2,36|| align=right|4,973||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13178)||1996 HF18|| align=right|13,5|| align=right|3,132|| align=right|0,150|| align=right|3,44|| align=right|5,543||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13179)||1996 HU18|| align=right|13,7|| align=right|3,108|| align=right|0,123|| align=right|1,23|| align=right|5,478||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|13180 Fourcroy||1996 HV19|| align=right|13,3|| align=right|3,196|| align=right|0,116|| align=right|7,00|| align=right|5,713||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|13181 Peneleos||1996 RS28|| align=right|11,9|| align=right|5,211|| align=right|0,136|| align=right|2,55|| align=right|11,90||JUT||11. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(13182)||1996 SO8|| align=right|10,3|| align=right|5,253|| align=right|0,114|| align=right|5,07|| align=right|12,04||JUT||16. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(13183)||1996 TW|| align=right|10,8|| align=right|5,195|| align=right|0,090|| align=right|17,98|| align=right|11,84||JUT||5. oktober 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|13184 Augeias||1996 TS49|| align=right|10,8|| align=right|5,140|| align=right|0,049|| align=right|4,52|| align=right|11,66||JUT||4. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|13185 Agasthenes||1996 TH52|| align=right|11,3|| align=right|5,177|| align=right|0,055|| align=right|9,12|| align=right|11,78||JUT||5. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13186)||1996 UM|| align=right|14,4|| align=right|1,948|| align=right|0,083|| align=right|21,99|| align=right|2,719||MBA||18. oktober 1996||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(13187)||1997 AN4|| align=right|15,2|| align=right|2,269|| align=right|0,138|| align=right|00,97|| align=right|3,416||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13188)||1997 AH5|| align=right|14,9|| align=right|2,195|| align=right|0,087|| align=right|1,91|| align=right|3,251||MBA||3. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(13189)||1997 AF13|| align=right|14,0|| align=right|2,292|| align=right|0,179|| align=right|10,41|| align=right|3,469||MBA||11. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13190)||1997 BN1|| align=right|14,6|| align=right|2,190|| align=right|0,079|| align=right|5,68|| align=right|3,241||MBA||29. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13191)||1997 BP3|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,056|| align=right|7,05|| align=right|3,472||MBA||31. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|13192 Quine||1997 BU5|| align=right|15,1|| align=right|2,289|| align=right|0,144|| align=right|00,67|| align=right|3,461||MBA||31. januar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(13193)||1997 CW|| align=right|14,1|| align=right|2,333|| align=right|0,112|| align=right|4,22|| align=right|3,563||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13194)||1997 CA1|| align=right|14,6|| align=right|2,296|| align=right|0,082|| align=right|7,19|| align=right|3,478||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13195)||1997 CG6|| align=right|13,6|| align=right|2,219|| align=right|0,123|| align=right|8,11|| align=right|3,304||MBA||2. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|13196 Rogerssmith||1997 CE8|| align=right|13,9|| align=right|2,303|| align=right|0,138|| align=right|5,98|| align=right|3,494||MBA||1. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13197)||1997 DC|| align=right|14,1|| align=right|2,391|| align=right|0,168|| align=right|2,54|| align=right|3,697||MBA||17. februar 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(13198)||1997 DT|| align=right|14,9|| align=right|2,285|| align=right|0,073|| align=right|3,69|| align=right|3,453||MBA||27. februar 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(13199)||1997 EW25|| align=right|14,9|| align=right|2,242|| align=right|0,071|| align=right|6,96|| align=right|3,357||MBA||3. marec 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|13200 Romagnani||1997 EQ40|| align=right|15,1|| align=right|2,554|| align=right|0,100|| align=right|11,00|| align=right|4,081||MBA||13. marec 1997||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(13201)||1997 EF41|| align=right|15,2|| align=right|2,201|| align=right|0,105|| align=right|4,79|| align=right|3,265||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13202)||1997 FT3|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,100|| align=right|4,53|| align=right|3,488||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13203)||1997 FC5|| align=right|14,1|| align=right|2,708|| align=right|0,065|| align=right|6,16|| align=right|4,456||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13204)||1997 GR12|| align=right|14,6|| align=right|2,440|| align=right|0,167|| align=right|2,78|| align=right|3,810||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13205)||1997 GB19|| align=right|14,1|| align=right|2,288|| align=right|0,117|| align=right|7,21|| align=right|3,461||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13206)||1997 GC22|| align=right|14,3|| align=right|2,847|| align=right|0,100|| align=right|2,04|| align=right|4,803||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13207 Tamagawa||1997 GZ25|| align=right|15,0|| align=right|2,290|| align=right|0,080|| align=right|4,92|| align=right|3,464||MBA||10. april 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|13208 Fraschetti||1997 GA38|| align=right|14,1|| align=right|2,460|| align=right|0,203|| align=right|4,51|| align=right|3,857||MBA||5. april 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(13209)||1997 GQ41|| align=right|14,4|| align=right|2,324|| align=right|0,125|| align=right|2,56|| align=right|3,542||MBA||9. april 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13210)||1997 HP8|| align=right|14,9|| align=right|2,663|| align=right|0,095|| align=right|3,72|| align=right|4,346||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13211 Stucky||1997 JH6|| align=right|13,7|| align=right|2,877|| align=right|0,157|| align=right|5,41|| align=right|4,878||MBA||3. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|13212 Jayleno||1997 JL13|| align=right|14,1|| align=right|2,475|| align=right|0,155|| align=right|3,29|| align=right|3,893||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13213)||1997 JB15|| align=right|14,2|| align=right|2,251|| align=right|0,092|| align=right|3,73|| align=right|3,376||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13214)||1997 JJ16|| align=right|14,1|| align=right|2,477|| align=right|0,123|| align=right|2,31|| align=right|3,897||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13215)||1997 JT16|| align=right|13,0|| align=right|3,081|| align=right|0,145|| align=right|10,99|| align=right|5,407||MBA||3. maj 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(13216)||1997 LH4|| align=right|14,3|| align=right|2,595|| align=right|0,031|| align=right|14,90|| align=right|4,180||MBA||9. junij 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(13217)||1997 ML2|| align=right|14,8|| align=right|2,381|| align=right|0,169|| align=right|3,55|| align=right|3,674||MBA||30. junij 1997||Caussols||ODAS
|-
|(13218)||1997 MC3|| align=right|13,5|| align=right|2,565|| align=right|0,094|| align=right|4,08|| align=right|4,108||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13219 Cailletet||1997 MB9|| align=right|12,5|| align=right|3,200|| align=right|0,107|| align=right|21,58|| align=right|5,725||MBA||30. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|13220 Kashiwagura||1997 NG3|| align=right|12,2|| align=right|3,001|| align=right|0,098|| align=right|10,87|| align=right|5,198||MBA||1. julij 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|13221 Nao||1997 OY|| align=right|13,7|| align=right|2,734|| align=right|0,146|| align=right|8,21|| align=right|4,519||MBA||24. julij 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|13222 Ichikawakazuo||1997 OV2|| align=right|13,2|| align=right|2,730|| align=right|0,063|| align=right|9,52|| align=right|4,511||MBA||27. julij 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|13223 Cenaceneri||1997 PQ4|| align=right|15,4|| align=right|2,271|| align=right|0,188|| align=right|7,73|| align=right|3,422||MBA||13. avgust 1997||San Marcello||L. Tesi
|-
|(13224)||1997 PL5|| align=right|12,6|| align=right|3,162|| align=right|0,011|| align=right|6,55|| align=right|5,621||MBA||10. avgust 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|13225 Manfredi||1997 QU1|| align=right|13,9|| align=right|2,920|| align=right|0,067|| align=right|2,47|| align=right|4,989||MBA||29. avgust 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|13226 Soulié||1997 SH|| align=right|13,6|| align=right|2,971|| align=right|0,074|| align=right|9,08|| align=right|5,120||MBA||20. september 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|13227 Poor||1997 SR8|| align=right|13,3|| align=right|3,162|| align=right|0,099|| align=right|5,25|| align=right|5,621||MBA||27. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13228)||1997 SJ25|| align=right|12,5|| align=right|3,157|| align=right|0,169|| align=right|3,00|| align=right|5,608||MBA||29. september 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|13229 Echion||1997 VB1|| align=right|11,4|| align=right|5,218|| align=right|0,076|| align=right|3,85|| align=right|11,92||JUT||2. november 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(13230)||1997 VG1|| align=right|11,3|| align=right|5,056|| align=right|0,061|| align=right|4,33|| align=right|11,37||JUT||1. november 1997||Oohira||T. Urata
|-
|13231 Blondelet||1998 BL14|| align=right|13,7|| align=right|3,249|| align=right|0,146|| align=right|00,42|| align=right|5,855||MBA||17. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(13232)||1998 FM54|| align=right|14,1|| align=right|2,415|| align=right|0,200|| align=right|5,29|| align=right|3,752||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13233)||1998 FC66|| align=right|13,5|| align=right|2,358|| align=right|0,222|| align=right|10,33|| align=right|3,621||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13234 Natashaowen||1998 FC74|| align=right|14,2|| align=right|2,179|| align=right|0,145|| align=right|3,68|| align=right|3,215||MBA||22. marec 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(13235)||1998 HT42|| align=right|14,2|| align=right|2,309|| align=right|0,043|| align=right|4,02|| align=right|3,507||MBA||30. april 1998||Nanyo||T. Okuni
|-
|(13236)||1998 HF96|| align=right|14,0|| align=right|2,247|| align=right|0,214|| align=right|5,60|| align=right|3,367||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13237)||1998 HC98|| align=right|15,3|| align=right|2,156|| align=right|0,217|| align=right|5,17|| align=right|3,165||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13238)||1998 HU149|| align=right|14,9|| align=right|2,273|| align=right|0,179|| align=right|3,32|| align=right|3,427||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|13239 Kana||1998 KN|| align=right|15,1|| align=right|2,334|| align=right|0,251|| align=right|2,85|| align=right|3,565||MBA||21. maj 1998||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|13240 Thouvay||1998 KJ1|| align=right|14,9|| align=right|2,611|| align=right|0,153|| align=right|1,11|| align=right|4,217||MBA||18. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13241 Biyo||1998 KM41|| align=right|14,2|| align=right|2,274|| align=right|0,065|| align=right|7,31|| align=right|3,429||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13242)||1998 KR44|| align=right|14,4|| align=right|2,403|| align=right|0,211|| align=right|3,33|| align=right|3,723||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13243)||1998 KZ47|| align=right|13,9|| align=right|2,288|| align=right|0,118|| align=right|7,63|| align=right|3,461||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13244)||1998 MJ14|| align=right|11,4|| align=right|3,163|| align=right|0,013|| align=right|19,54|| align=right|5,624||MBA||26. junij 1998||Catalina||CSS
|-
|(13245)||1998 MM19|| align=right|14,5|| align=right|1,939|| align=right|0,058|| align=right|21,25|| align=right|2,699||MBA||23. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13246)||1998 MJ33|| align=right|13,7|| align=right|2,672|| align=right|0,158|| align=right|4,74|| align=right|4,368||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13247)||1998 MW34|| align=right|14,2|| align=right|2,307|| align=right|0,112|| align=right|3,59|| align=right|3,502||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13248 Fornasier||1998 MT37|| align=right|13,9|| align=right|2,775|| align=right|0,217|| align=right|3,13|| align=right|4,622||MBA||24. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13249 Marcallen||1998 MD38|| align=right|12,0|| align=right|2,677|| align=right|0,167|| align=right|14,03|| align=right|4,378||MBA||18. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13250 Daniela ducato||1998 OJ|| align=right|15,0|| align=right|2,230|| align=right|0,133|| align=right|3,96|| align=right|3,331||MBA||19. julij 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov